

Sigle 
 Sintema Adrano (provincia di Catania) – sintema stratigrafico della Sicilia

Codici 
 aad – codice ISO 639-3 della lingua amal

Altri progetti